Society Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Society Hill Historic District (Philadelphia, Pennsylvania), NRHP-ID: 71000065
 Society Hill Historic District (Portage, Wisconsin), NRHP-ID: 92000112